Чертяж () — деревня в Минском районе Минской области Белоруссии. Расположена в 9 км. к востоку от Минска. Входит в состав Боровлянскоого сельсовета.

Население 
 1999 год (перепись) — 13 человек
 2009 год (перепись) — 53 человека

Примечания 

Населённые пункты Минского района